Па́рас () — жаргонное наименование Парашютного полка, элитного формирования воздушно-десантных войск Великобритании.
 Пара́с () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Нуэво-Леон.